Schwerin peut faire référence à :

Toponyme 
 Schwerin, ville-arrondissement d'Allemagne
 Schwerin, commune du Brandebourg en Allemagne
 Schwerin an der Warthe, ville de la powiat de Międzyrzecz dans la voïvodie de Lubusz, dans le centre de la Pologne
 Alt Schwerin, commune d'Allemagne
 Grand-duché de Mecklembourg-Schwerin, était un État du nord-est de l'Allemagne de 1815 à 1918
 District de Schwerin, était l'un des 15 Bezirke (districts) de la République démocratique allemande
 Comté de Schwerin, était une principauté du Saint-Empire romain germanique

Patronyme 
 Amélie von Schwerin (1819-1897), peintre
 Curt Christophe de Schwerin (1684-1757), feld-maréchal prussien qui a servi sous le règne de Frédéric II
 Friedrich Ernst von Schwerin (1863-1936), fonctionnaire prussien
 Gerhard von Schwerin (1899-1980), général allemand
 Hans von Schwerin-Löwitz (1847-1918), homme politique et militaire allemand
 Kurt von Schwerin (1817-1884), général prussien
 Lutz Schwerin von Krosigk (1887-1977), homme d'État allemand
 Maximilian von Schwerin-Putzar (1804-1872), propriétaire terrien et homme politique libéral prussien
 Ulrich Wilhelm Schwerin von Schwanenfeld (1902-1944), propriétaire terrien, un officier et résistant allemand